jeden z siedmiu szczepów Edomitów. (Księga Rodzaju 36:15-16)
 Korach – przywódca buntu przeciw Mojżeszowi.
 Korach (syn Ezawa).
 Korach (syn Chebrona) (1 Księga Kronik 2:43).

Przypisy